Онгут — див. Онгути (монгольська народність)
 Онгут — назва села Абрикосівка Сакського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року